Edmond Jurien de La Gravière – ammiraglio francese, membro dell'Académie française
Jurien de la Gravière – incrociatore francese